Ailigas kan syfta på följande platser:

Finland 

 Ailigas (berg, lat 69,80, long 26,27), Lappland, Norra Lappland, 
 Ailigas (berg, lat 69,43, long 26,00), Lappland, Norra Lappland, 
 Ailigas (kulle), Lappland, Norra Lappland, 

Robotskapade Finlandförgreningar